Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), een register voor basisgegevens van Belgische ondernemingen
Unie KBO (Unie Katholieke Bond van Ouderen), een seniorenorganisatie in Nederland
Transneptunisch object, een object in een verre baan om de zon, ook wel Kuipergordelobject. Engels: Kuiper belt object
Korea Baseball Organization, de bond voor professioneel honkbal in Zuid-Korea
KBO!, een Servische punkrockband
Kabalo Airport, een luchthaven bij de stad Kabalo in de Democratische Republiek Congo, met IATA-code KBO
Kottbusser Tor (metrostation), een metrostation in Berlijn, met stationscodes Kbo en Kbu
Keliko, een Zuid-Soedanese taal met taalcode kbo